Elk City (Idaho), àrea no incorporada
 Elk City (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Elk City (Oklahoma), ciutat del comtat de Beckham, a Oklahoma